Lovett ist der Familienname folgender Personen:
 Anthony Lovett († 2014), US-amerikanischer Autor
 Claire Lovett (1910–2005), kanadische Badmintonspielerin
 Django Lovett (* 1992), kanadischer Hochspringer
 Eddie Lovett, Leichtathlet von den Amerikanischen Jungferninseln, WM-Teilnehmer 2013
 Edgar Odell Lovett (1871–1957), US-amerikanischer Mathematiker und erster Präsident der Rice University
 John Lovett (1761–1818), US-amerikanischer Politiker
 Jon Lovett (* 1982), US-amerikanischer Podcaster und Comedian 
 Josephine Lovett (Geburtsname: Josephine Shaw; 1877–1958), US-amerikanische Drehbuchautorin
 Korey Lovett (* 1996), US-amerikanischer Tennisspieler
 Leroy Lovett (1919–2013), US-amerikanischer Jazzpianist und Arrangeur
 Lyle Lovett (* 1957), US-amerikanischer Countrymusiker
 Martin Lovett (1927–2020), britischer Cellist, Mitglied des Amadeus-Quartetts
 Peter Lovett (* 1950), britischer Unternehmer und Autorennfahrer

 Susan T. Lovett, US-amerikanische Biologin
 William Lovett (1800–1877), Anführer des englischen Chartismus

Lovett ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lovett (Florida)
 Lovett (Georgia)
 Lovett (Indiana)
 Lovett (New Mexico)

Lovett ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:
 Lovett Island (Missouri)
 Lovett Island (North Carolina)
 Lovett Island (Tennessee)

Lovett ist der Name folgender Schulen in den Vereinigten Staaten:
 Lovett School (Atlanta)
 Lovett School (Georgia)

Siehe auch:
 Lovette